Муджахид () — участник джихада (моджахед).

 Муджахид ибн Джабр аль-Макки (645—723) — толкователь Корана, хадисовед, правовед.
 Ибн Муджахид (859/860—936) — чтец Корана, хадисовед.
 Муджахид аль-Муваффак аль-Амири — 1-й эмир Денийской тайфы (1014—1044), эмир Валенсийской тайфы (1018—1021).
  — айюбидский эмир Хомса (1186—1240).
  (Муджахид Абдул Халим; род. 1941) — один из убийц Малькома Х.
 Нур ибн Муджахид (ум. 1567) — эмир Харара (Адала).
 Анис Басим Мужахид (род. 1992) — датский певец, представлял Данию на «Евровидение 2014».
 Забихулла Муджахид — официальный представитель Талибана.

См. также 
 El Moudjahid